Sokolov  − miasto w Czechach, w kraju karlowarskim
 Sokolov (stacja kolejowa) – stacja kolejowa w Sokolovie, w kraju karlowarskim, w Czechach
 Ivan Sokolov – bośniacki szachista
 (5414) Sokolov – planetoida z pasa głównego asteroid okrążająca Słońce

Zobacz też:
 Sokołow